Владимир Машков (; Тула, 27. новембар 1963) је руски глумац.

Филмографија 

|-
| 1997. || Лопов ||  || || 
|-
| 2001. || Иза непријатељских линија || ||Саша ||
|-
| 2002. || Тајкун (Олигарх) ||  || Платон Маковски || 
|-
| 2004. || Тата ||  || Аврам Шварц || 
|-
| 2008. || Дух ||  || Дух, плаћени убица || 
|-
| 2010. || Кандагар ||  || Владимир Карпатов || 
|-
| 2010. || Крај ||  || Игњат || 
|-
| 2011. || Распућин ||  || Николаj II Александрович ||
|-
| 2014. ||Григориj Р.||  || Григориj Распућин|| ТВ серија
|-
|}

Галерија

Спољашње везе 

 
 Русија.рс: Најбољи руски филм 2010. године 
 Глас Русије: Кандагар: мушки филм 

Рођени 1963.
Руски глумци